Nytt hopp kan syfta på:

 Star Wars: Episod IV – Nytt hopp – en amerikansk science fiction-film som hade biopremiär i USA den 25 maj 1977, se Stjärnornas krig (film)
 Nytt hopp (Macao) – ett macaoiskt liberalt parti